Il doppio del torneo di tennis Campinas Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gastón Etlis e Óscar Ortiz che hanno battuto in finale Juan-Ignacio Garat e Roberto Saad 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Luiz Mattar /  Jaime Oncins (primo turno)
 Ricardo Acioly /  Nicolás Pereira (quarti di finale)

 Danilo Marcelino /  Fernando Meligeni (primo turno)
 Nelson Aerts /  José Daher (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Campinas Challenger 1993